Lens Larque est un personnage de fiction de La Geste des Princes-Démons créée par l'écrivain américain Jack Vance.

Prince-Démon 
Originaire de la torride planète Dar Sai dans le système de Cora, Lens Larque est l'un des plus grands criminels de l'Œucumène, célèbre pour ces mauvais tours. Avec les autres Princes-démons Attel Malagate, Kokor Hekkus, Viole Falushe et Howard Alan Treesong, il a été l'un des organisateurs du raid sur la colonie agricole de Mount Pleasant, où furent tués les parents du jeune Kirth Gersen. Après avoir passé sa jeunesse à se former, Gersen s'attaque successivement à chacun des responsables du massacre. Dans le quatrième tome de la Geste, Le Visage du démon, il va traquer Lens Larque sur trois planètes : Aloysius, Dar Sai et finalement Metheln, où il le tuera. Le justicier déclenchera alors a commande la distance déclenchant le dernier des mauvais tours préparé par sa victime.

Prince de fiction
Personnage de La Geste des Princes-Démons